Quilombo - local de refúgio de escravos no Brasil
 Quilombola - habitante de quilombo
 Terras ou territórios quilombolas - terras de propriedade coletiva dos quilombolas, onde podem viver uma ou mais comunidades quilombolas
 Quilombo (candomblé) - formas antigas dos candomblés
 Quilombo (dança) - dança existente em Alagoas
 Quilombo (Santa Catarina) - município de Santa Catarina
 Quilombo (Iacanga) - povoado de São Paulo, conhecido pelas propriedades medicinais de suas águas
 Quilombo (filme) - de 1984, dirigido por Cacá Diegues
 Quilombo (escola de samba) - escola de samba do Rio de Janeiro.
 Rio Quilombo - rio de São Paulo, afluente do rio Moji-Guaçu
 Rio Quilombo - rio de São Paulo, afluente do rio Juquiá
 Ribeirão Quilombo - ribeirão de São Paulo, afluente do Rio Piracicaba

Desambiguação